Delavault est un patronyme français, porté notamment par :
 Hélène Delavault, 1950 - , chanteuse lyrique française ;
 Huguette Delavault, 1924 - 2003, mathématicienne française, cofondatrice de l'Association Femmes & Sciences ;
 Jean-Philippe Delavault, 1961 - , metteur en scène français.

Homonymie de patronyme